La soluzione  – singolo di Max De Angelis del 2004
La soluzione  – album di Max De Angelis del 2005
La soluzione  – singolo di Fabri Fibra del 2008, dall'album Bugiardo
La soluzione  – singolo di Laura Pausini del 2018, dall'album Fatti sentire